JIW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jiwani (Pakistan)